Genevieve – forma inglese del nome proprio di persona Genoveffa
Genevieve – album dei Velvet Cacoon
La rivale di mia moglie (Genevieve) – film del 1953 diretto da Henry Cornelius